Недотрога:

 Недотрога — род растений семейства Бальзаминовых
 Недотрога (оригинальное название — ) — американский фильм 1929 года.
 Недотрога (оригинальное название — ) — американский фильм 1999 года.
 Недотрога — роман Александра Грина.

См. также 
 Мимоза стыдливая — иногда называют «недотрога».